Rosenborg kan syfta på:

Personer
 Rosenborg (efternamn)
 Rosenborg (adelsätt) – utslocknad svensk adelsättätt
 Greve av Rosenborg – titel till tidigare danska prinsar och deras ättlingar

Geografi

Danmark
 Rosenborgs slott – slott i Köpenhamn
 Rosenborg Have – park i centrala Köpenhamn, se Kongens Have

Norge
 Rosenborg, Trondheim – stadsdel i östra Trondheim
 Rosenborg BK – fotbollsklubb i Trondheim
 Rosenborg IHK – ishockeyklubb i Trondheim

Sverige
 Rosenborg, Sundsvall
 Rosenborgs gård, Säffle – herrgård i Säffle kommun i Värmland
 Rosenborgshuset – byggnad på Östermalm i Stockholm

Se även
Rosenberg
Rosenburg